Riege steht für:

 Riege (Sport), eine Vereinsabteilung oder -mannschaft, besonders im Turnen
 Riege (Hövelhof), Ortsteil der Gemeinde Hövelhof im Kreis Paderborn
 Riege (Geographie), ein Wasserspalt zwischen zwei Strandwällen
 deutscher Name der Ortschaft Leżenica der Landgemeinde Szydłowo (Powiat Pilski), Polen

Riege ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Riege (1906–1994), deutscher evangelischer Theologe
 Bernd Riege (* 1941), deutscher Politiker (SPD), MdL Hessen
 Fritz Riege (* 1927), deutscher Politiker (SPD), MdL Niedersachsen
 Gerhard Riege (1930–1992), deutscher Rechtswissenschaftler und Politiker (PDS)
Hans-Releff Riege (1892–1941), deutscher Admiralarzt
 Horst Riege (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Paul Riege (1888–1980), deutscher Polizeigeneral und SS-Gruppenführer im Zweiten Weltkrieg
 Rudolf Riege (1892–1959), deutscher Maler und Graphiker

Siehe auch:
 Lange Riege
 Rieg